Frühsammer ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Frühsammer (* 1959), deutscher Koch
 Sonja Frühsammer (* 1969), deutsche Köchin